Чурешти има више значења:

 Чурешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чурешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Чурешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији